«My Way» (с — буквально «Мой путь», в контексте песни — «По-своему») — одна из самых популярных эстрадных песен середины XX века. Автор музыки — Клод Франсуа, английский текст написан Полом Анкой для Фрэнка Синатры. Синатра записал студийный вариант 30 декабря 1968 года, а в начале 1969 года песня была представлена публике и долго занимала высокие места в музыкальных чартах США и Великобритании. В силу соответствующего текста My Way в исполнении Синатры используется в Великобритании на каждых седьмых похоронах. Тем не менее, для своих собственных проводов Синатра выбрал менее примелькавшуюся Put Your Dreams Away.

Оригинальная французская версия 
Оригинальная французская версия песни исполнена Клодом Франсуа и была создана в 1967 году, она называется «Comme d’habitude» («Как обычно») (музыка: Жак Рево, Клод Франсуа; слова: Жиль Тибо, Клод Франсуа). В песне представлена «обычная» история, когда двое живут вместе, оказывают друг другу знаки внимания, но во многих поступках им приходится притворяться, поступать неискренне, без любви. И так повторяется каждый день снова и снова…

Английская версия 
Английский текст не соответствует оригинальному французскому. Повествование ведётся от первого лица. Человек прошёл, как ему кажется, почти весь жизненный путь. Настало время подвести итоги. Несмотря на допущенные ошибки и сложности, встреченные на пути, жизнь прожита, по мнению самого человека, достойно, творчески. Особо отмечается, что каждый человек должен говорить то, что он чувствует и во что верит, не повторять слова тех, кто пресмыкается перед другими. Рассказчик считает, что он всегда поступал по-своему («I did it my way»), это самое главное в жизни.

Существует и другая английская версия текста — «Even a Fool Learns to Love» («Даже дурак учится любить»), написанная Дэвидом Боуи. Эта версия была написана в 1960-е для Эдриана Ньюли, но осталась неиспользованной (сохранилась только демо-запись с голосом самого Дэвида). Впоследствии Боуи сам признавал, что его вариант получился хуже, и исполнил кавер на версию Пола Анки.

Исполнители 
Песня «My Way» является одной из тех песен, которые выбирают многие исполнители. Это, помимо Фрэнка Синатры, и Элвис Пресли (во многом «знаковая» для него песня, исполняемая им в последние годы жизни и выпущенная в качестве сингла вскоре после его смерти), и Том Джонс, Мирей Матьё, Робби Уильямс, Il Divo, и многие другие. Элвис, в частности, исполнил её на Гавайях в 1973 году, концерт впервые шёл в прямом эфире через спутник. «Знаковой» песня оказалась и для Сида Вишеса, спевшего её для саундтрека фильма о «Sex Pistols» (не зная толком текст, он заменил много слов ненормативной лексикой); номер стал «гвоздём» его немногочисленных сольных выступлений вплоть до гибели через полгода.

В СССР песню My Way впервые исполнил Муслим Магомаев, за ним, уже в России, Иосиф Кобзон. Русский вариант написал Илья Резник.
Русскоязычный кавер на версию Сида Вишеса сделала группа «F.P.G.».

См. также 
 Доктрина Синатры

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы 1969 года
Песни Фрэнка Синатры
Песни Элвиса Пресли
Песни, написанные Полом Анкой